Интроду́кция ( «введение; вступление»):
 Интродукция (биология) — в биологии — намеренное или случайное заселение какой-либо территории новым для данной территории видом (сортом, породой) животных или растений.

 Интродукция (музыка) — вступление перед музыкальным сочинением.